Tokarnia peut désigner en Pologne :

 Tokarnia, village de la voïvodie de Petite-Pologne, et la gmina dont il est le siège.
 Tokarnia (Sanok), village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Tokarnia, village de la voïvodie de Sainte-Croix